Friedmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Friedmann
 Francis Friedmann